Алтынкуль — бывший узбекистанский футбольный клуб из кишлака Алтынкуль Андижанской области.

История 
Основан не позднее 1993 года. В 1994-1996 годах выступал в Первой лиге Узбекистана. Особых успехов не добивался.

Достижения 
5-е место в Первой лиге Узбекистана (1994).

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts

Футбольные клубы Андижанской области